Le stade de l'Aar est un stade situé dans la commune de Schiltigheim.

D'une capacité de  dont , son club résident est le SC Schiltigheim, un club de National 2.

Liens externes 
 Fiche du stade sur france.stades.free.fr

Équipement sportif achevé en 1996
Stade de football dans le Grand Est
Stade portant le nom d'un lieu
Équipement sportif dans le Bas-Rhin
Sport à Schiltigheim
Architecture dans le Bas-Rhin